la Nouvelle Vague (nowa fala) – nurt awangardy w kinie francuskim
 Nouvelle Vague (Nowa fala) – film z 1990 r. w reżyserii Jean-Luca Godarda
 Nouvelle Vague – francuska grupa muzyczna